Freaktown ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2016 produziert wird.

Handlung 
Die Serie konzentriert sich auf Ben Bones, ein untotes Skelett. Zusammen mit seinen Freunden Lenny und Priscilla sollen sie Freaktown vor einer massiven Verjüngungskur der niedlichen und kuscheligen Art schützen, mit freundlicher Genehmigung von Prinzessin Boo Boo, der verwöhnten Brat-Herrscherin von Sweetlandia und ihrer rechten Hand, Lord Cuddles the Fluffy.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von Portfolio Entertainment produziert. Erstmals wurde die Serie am 20. Juni 2016 auf dem kanadischen Fernsehsender Teletoon ausgestrahlt.

Episodenliste

Weblinks 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Weltraum im Film